Drei Frauen im Gespräch ist:

 Drei Frauen im Gespräch (Barlach), eine Lithografie von Ernst Barlach, ausgestellt u. a. im Lindenau-Museum Altenburg
 Drei Frauen im Gespräch (Ibbenbüren), eine Skulptur von Werner-Joachim Schatz